Rei Ikshvaku fundador de la dinastia Ikshvaku i rei mitològic dels èpics hindús (Rishabhanatha pels jainistes)
 Dinastia Ikshvaku, dinastia de l'antiga Kosala.
 Andhra Ikshvaku, dinastia que va governar a Andhra.